Hankammer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Hankammer (1931–2016), deutscher Unternehmer und Vereinsfunktionär
 Stephan Hankammer, deutscher Wissenschaftler und Professor für Nachhaltige Unternehmensführung, Innovation und Entrepreneurship